Múscul espinós, un dels tres músculs que formen part del sacrospinal.
 Espinós (botànica), amb espines.
 Espinós o punxoset (Gasterosteus aculeatus), peix de la família dels gasterosteids.
 Antonio Espinós Julián, polític valencià, membre de la diputació provincial de València del Partit Conservador.
 Josep Espinós i Stocklin polític català, membre del Partit Liberal Conservador.